Расширенное грузинское письмо () — блок стандарта Юникод, содержащий начертание грузинского письма мтаврули, выполняющее функции заглавных версий для мхедрули, закодированных в блоке Грузинское письмо.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Расширенное грузинское письмоОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1C9x
| title="U+1C90: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER AN" | Ა
| title="U+1C91: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER BAN" | Ბ
| title="U+1C92: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER GAN" | Გ
| title="U+1C93: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER DON" | Დ
| title="U+1C94: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER EN" | Ე
| title="U+1C95: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER VIN" | Ვ
| title="U+1C96: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER ZEN" | Ზ
| title="U+1C97: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER TAN" | Თ
| title="U+1C98: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER IN" | Ი
| title="U+1C99: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER KAN" | Კ
| title="U+1C9A: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER LAS" | Ლ
| title="U+1C9B: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER MAN" | Მ
| title="U+1C9C: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER NAR" | Ნ
| title="U+1C9D: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER ON" | Ო
| title="U+1C9E: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER PAR" | Პ
| title="U+1C9F: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER ZHAR" | Ჟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1CAx
| title="U+1CA0: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER RAE" | Რ
| title="U+1CA1: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER SAN" | Ს
| title="U+1CA2: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER TAR" | Ტ
| title="U+1CA3: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER UN" | Უ
| title="U+1CA4: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER PHAR" | Ფ
| title="U+1CA5: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER KHAR" | Ქ
| title="U+1CA6: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER GHAN" | Ღ
| title="U+1CA7: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER QAR" | Ყ
| title="U+1CA8: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER SHIN" | Შ
| title="U+1CA9: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER CHIN" | Ჩ
| title="U+1CAA: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER CAN" | Ც
| title="U+1CAB: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER JIL" | Ძ
| title="U+1CAC: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER CIL" | Წ
| title="U+1CAD: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER CHAR" | Ჭ
| title="U+1CAE: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER XAN" | Ხ
| title="U+1CAF: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER JHAN" | Ჯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1CBx
| title="U+1CB0: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER HAE" | Ჰ
| title="U+1CB1: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER HE" | Ჱ
| title="U+1CB2: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER HIE" | Ჲ
| title="U+1CB3: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER WE" | Ჳ
| title="U+1CB4: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER HAR" | Ჴ
| title="U+1CB5: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER HOE" | Ჵ
| title="U+1CB6: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER FI" | Ჶ
| title="U+1CB7: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER YN" | Ჷ
| title="U+1CB8: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER ELIFI" | Ჸ
| title="U+1CB9: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER TURNED GAN" | Ჹ
| title="U+1CBA: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER AIN" | Ჺ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+1CBD: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER AEN" | Ჽ
| title="U+1CBE: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER HARD SIGN" | Ჾ
| title="U+1CBF: GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER LABIAL SIGN" | Ჿ
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

История 
В таблице указаны документы, отражающие процесс формирования блока.

См. также 
 Набор символов
 Грузинское письмо (блок Юникода)
 Дополнение к грузинскому письму

Примечания